Az 1982-es Australian Open női versenyét az amerikai Chris Evert-Lloyd nyerte honfitársa Martina Navratilova előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Döntős)
  Chris Evert-Lloyd (Bajnok)
  Andrea Jaeger (Elődöntős)
  Wendy Turnbull (Negyeddöntős)
  Pam Shriver (Elődöntős)
  Hana Mandlíková (Második kör)
  Barbara Potter (Harmadiik kör)
  Mima Jaušovec (Második kör)

  Billie Jean King (Negyeddöntős)
  Anne Smith (Negyeddöntős)
  Andrea Leand (Második kör)
  Zina Garrison (Első kör)
  Evonne Cawley (Második kör)
  Rosalyn Fairbank (Harmadiik kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Harmadiik kör)
  Helena Suková (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1